Епіне́-ле-Сегі́н, Епіне-ле-Сеґін () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 125 км на північний схід від Нанта, 34 км на південний схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2017 року Епіне-ле-Сегін і Балле було об'єднано в новий муніципалітет Валь-дю-Мен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 244,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Епіне-ле-Сегін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Епіне-ле-Сегін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн